|-
| 162601 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162602 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162603 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162604 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162605 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162606 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162607 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162608 - ||  || 22 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162609 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162610 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162611 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162612 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162613 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162614 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162615 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162616 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162617 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162618 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162619 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162620 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162621 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162622 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162623 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162624 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162625 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162626 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162627 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162628 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162629 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162630 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162631 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162632 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162633 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162634 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162635 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162636 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162637 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162638 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162639 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162640 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162641 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162642 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162643 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162644 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162645 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162646 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162647 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162648 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162649 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162650 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162651 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162652 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162653 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162654 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162655 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162656 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162657 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162658 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162659 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162660 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162661 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162662 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162663 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162664 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162665 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162666 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162667 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162668 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162669 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162670 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162671 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162672 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162673 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162674 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162675 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162676 - ||  || 24 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162677 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162678 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162679 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162680 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162681 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162682 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162683 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162684 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162685 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162686 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162687 - ||  || 18 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162688 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162689 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162690 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162691 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162692 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162693 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162694 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162695 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162696 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162697 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162698 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 162699 - ||  || 29 octombrie 2000 ||  || , 
|-
| 162700 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-